Август Вильгельм Отто Ниман (; 1839—1919) — немецкий —беллетрист,  и .

Биография

Август Ниман родился 27 июня 1839 года в саксонском городе Ганновере; старший брат архитектора .

В составе прусской армии принимал участие в Австро-прусско-итальянской войне 1866 года и Франко-прусской войне 1870—71 гг, а затем совершил ряд больших путешествий. 

В 1870 году в городе Готе он женился на Анне Терезии Арнольди (Anna Theresia Arnoldi; род. 1847); от этого брака у Нимана появилась дочь, Мария Ниманн, которая позже стала художником. 

Из его романов, которые, по словам Ф. Ф. Фидлера, всегда отличались «интересной фабулой», наибольшим успехом у читателей и критиков пользовались: «Eine Emancipierte», «Des rechten Auges Aergerniss», «Bei Hofe», «Der arme Dichter», «Der Günstling des Fürsten», «Maskenspiel des Lebens» и «Der Agitator». 

Помимо этого Ниман написал в 1894 году философскую монографию под заглавием: «Karma und Nirwana».

Август Вильгельм Отто Ниман умер 17 сентября 1919 года в городе Дрездене.

Август Ниман вёл переписку со многими известными личностями своего времени; эти письма теперь представляют немалую историческую ценность.

Примечания

Литература 
 Heinrich Pleticha. Siegfried Augustin: Lexikon der Abenteuer- und Reiseliteratur von Afrika bis Winnetou. Edition Erdmann in K. Thienemanns Verlag, Stuttgart, Wien, Bern 1999, ISBN 3 522 60002 9

Ссылки 
 

Немецкие писатели
Участники Австро-прусско-итальянской войны
Участники Франко-прусской войны